Eisten ist der Name von:
 Eisten (Sögel), Ortsteil der Gemeinde Sögel, Landkreis Emsland, Niedersachsen, Deutschland
 Eisten VS, Gemeinde im Kanton Wallis, Schweiz